On connaît deux oxydes du silicium :
 le monoxyde de silicium SiO ;
 le dioxyde de silicium Si.

Quand on parle de « l'oxyde de silicium » il s'agit généralement du dioxyde.